Gunnar Nyström kan avse:

* Gunnar Nyström (läkare) (1877–1964), läkare och professor
Gunnar Nyström (språkvetare) (1939–2021), språkvetare och arkivarie